Зловещие Мертвецы — первый официальный (третий оригинальный) альбом советской и российской рок-группы «Сектор Газа», выпущенный 20 мая 1990 года на лейбле «Black Box».

Об альбоме 
Первый номерной альбом группы, записанный в воронежской студии «Black Box» достаточно профессионально по меркам стандартов студийной звукозаписи. В мае 1990 года был издан неофициально на магнитных лентах, официально же издать его удалось лишь в 1994 году. В 1997 году альбом переиздавался в рамках серии «Коллекция». На всех официальных изданиях этого альбома издавалась фонограмма 1990 года (за исключением бонус-трека на издании 1997 года).

С этого альбома, впрочем как и с альбома «Ядрёна Вошь» — начинает формироваться уникальный стиль рок-музыки «Сектора Газа», впоследствии охарактеризованный критикой как «колхозный». Несмотря на то, что на «колхозный» жанр оказал влияние панк-рок, причислять его к панк-направлению представляется весьма проблематичным, и вероятно, «колхозный рок» или «колхозный стиль» является более компромиссным и удачным вариантом.
Музыка раннего «Сектора» формируется из смешения панк-рока, хард-рока (судя по риффингу и витиеватым солирующим партиям гитары), фолка и советской эстрады.

Тематика альбома — провинция, деревенская мистика, чёрный юмор.

Список композиций 
Релиз альбома на кассете.

Интересные заметки и факты 
 Во времена космической гонки советской космонавтике значительно успешнее удавалось исследование Венеры, нежели Марса. Учёные даже в шутку прозвали её «русской планетой». Название же композиции, взятой Хоем для заглавного вступления — «Nightflight to Venus», переводится как «Полёт на Венеру».
 Слова и основная (вокальная) мелодия песни Ой, Ты, Травушка Зелёная — основаны на русских народных частушечных куплетах, но имеющих некоторые авторские правки. Вступление к песне «Ой, Ты, Травушка Зелёная» было выполнено в форме кавер-версии на песню «Boney M» — «Rasputin». Всё это было сыграно в хард-роковой стилистике и записано в полуподвальных условиях, придав композиции «гаражную» сырость и необычное звучание. Инструментальная и вокальная мелодии песни «Rasputin» не являются авторской музыкой «Boney M». Так как тематика песни была посвящена Григорию Распутину, музыканты «Boney M» искали какую-нибудь славянскую мелодию, чтобы песня получилась как можно более «русской». Такая мелодия, вероятно, была взята из сербской народной «Русе косе цуро имаш». Эта грустная и неторопливая мелодия была значительно упрощена и ускорена в темпе. Существует также турецкий вариант народной песни «Kâtibim». Сказать точно, где родилась эта мелодия — на данный момент не представляется возможным: либо эта мелодия была позаимствована турками у балканских славян, либо наоборот. В 2003 году болгарским режиссёром  снят документальный фильм «Чия е тази песен?» («Чья это песня?») о путешествиях этой мелодии среди балканских народов.
 Возможно, что инструментальное вступление на гитаре в песне Сифон было позаимствовано из песни «Back Chat» группы «Queen» c альбома «Hot Space».
 Песни Без Вина и Вампиры были изначально исполнены ещё в «Акустическом Альбоме», в далёких 1981 и 1985 годах, и лишь спустя несколько лет Юрий Клинских перепел и перезаписал их для альбома «Зловещие Мертвецы» с новой аранжировкой и несколько изменёнными текстами.
 В песне Страх, в качестве инструментального вступления и проигрыша, Алексей Ушаков играл на клавишах тему на мотив припева из песни «Heaven’s on Fire», из репертуара хард-рок-группы «Kiss».
 В середине песни Моя Смерть Ушаков играет коротенькое соло на мотив инструментального вступления и проигрыша эстрадной советской песни Александра Барыкина — «Букет».
 Во время записи альбома гитарист Игорь Кущев играл соло импровизируя.
 Песни Голубой, Ку-Ку,Моя Смерть, Чёрная Магия отсутствовали на первых советских изданиях альбома чтобы альбом уместился на сторону 60 минутной аудиокассеты, так же как и альбом "Ядрёна вошь". Выпустили их на магнитофонных кассетах в сентябре 1990, а также официально в 1994 году, когда «S.B.A./GALA Records Inc.» выпустила красиво оформленные альбомы группы на аудиокассетах и CD, до этого существовавших лишь в виде пиратских аудиокассет.
 Из-за того, что Юрий (Хой) Клинских не контролировал типографский процесс, на буклетах кассет, пластинок и дисков, изданных «Gala Records», из года в год печаталась недостоверная информация: неверный состав группы, публиковались фотографии не соответствующие хронологии, кое-где перепутаны даты и имена. Так что данный альбом не обошёлся без подобных ляпов.

Участники записи 

 Юрий (Хой) Клинских — вокал, гитара, автор песен, художественных идей и аранжировок
 Татьяна Фатеева — вокал (1, 12) (не указана в буклете)
 Игорь (Кущ) Кущев — лидер-гитара, аранжировка (не указан в буклете)
 Сергей Тупикин — бас-гитара (5)
 Семён Тетиевский — бас-гитара (2—4, 6, 8, 10, 11) (не указан в буклете)
 Алексей Ушаков — клавишные, драм-машина
 Олег (Крюк) Крючков — ударная установка (в записи участия не принимал)(не указан в буклете)

 Андрей Дельцов — запись и сведение
 Алексей Брянцев (DJ Крот) — продюсер ремикса (13)

Художники и дизайнеры 
 Дмитрий Самборский — обложка альбома, графика
 Дмитрий Покровский — дизайн издания 1994 года
 Александр Липатов — дизайн издания 1997 года

Кавер-версии песен 
 Песня «Страх» была перезаписана группой «Бахыт Компот» для трибьюта 2005 года группе «Сектор Газа».
 Песня «Русский мат» была перезаписана рок-группой «Декабрь», которая вошла в их номерной альбом «Жара декабря» (2015) под названием «Матерщина».

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1990 года
Рок-альбомы
Альбомы группы «Сектор газа»